Курганный — название населённых пунктов в России:

 Курганный — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Курганный — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Курганный — хутор в Кировском районе Ставропольского края.
 Курганный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Курганный — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

См. также 
 Курган